Ferdynand III Święty (1199-1252) – król Kastylii 1217-1252 i Leónu 1230-1252
 Ferdynand III Katolicki (1452-1516) – król Neapolu 1501-1516; król Aragonii i Sycylii jako Ferdynand II, król Kastylii i Leónu jako Ferdynand V
 Ferdynand III Habsburg (1608-1657) – cesarz rzymsko-niemiecki, król Czech i Węgier 1637-1657
 Ferdynand III Burbon (1751-1825) – król Sycylii 1759-1816; król Obojga Sycylii jako Ferdynand I, król Neapolu jako Ferdynand IV
 Ferdynand III (1769-1824) – wielki książę Toskanii 1790-1801 i 1814-1824

eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 3-a